Duvernoy ist der Name folgender Personen:

 Edmond Duvernoy (1844–1927), französischer Sänger und Musikpädagoge, Bruder von Victor Alphonse Duvernoy

 Georges Louis Duvernoy (1777–1855), französischer Zoologe
 Gustav von Duvernoy (1802–1890), württembergischer Jurist und Politiker
 Henri Duvernoy (1820–1906), französischer Komponist und Organist
 Jean-Baptiste Duvernoy (1801–1880), französischer Pianist und Komponist der Romantik
 Jean Duvernoy (1917–2010), war ein französischer Historiker und Übersetzer
 Johann Georg Duvernoy (1691–1759), deutscher Anatom
 Victor Alphonse Duvernoy (1842–1907), französischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Duvernois